Трилофос може да се отнася за:

 Трилофос, село в дем Терми (Седес), Гърция със старо име Замбат;
 Трилофос, село в дем Катерини, Гърция със старо име Тохово;
 Слимница, село в дем Нестрам, Гърция, с гръцко име Трилофос;
 Яворница, село в дем Бер, Гърция, с гръцко име Трилофос;